Список ссавців Македонії містить перелік видів, зареєстрованих на території Північної Македонії (південна Європа) згідно з МСОП. Список не містить свійських та забрідлих тварин. Список налічує 14 видів ряду Хижі (Carnivora), 4 — ряду Cetartiodactyla, 25 — Рукокрилі (Chiroptera), 11 — Комахоїдні (Eulipotyphla), 1 — Зайцеподібні (Lagomorpha) і 26 видів з ряду Гризуни (Rodentia).

Природоохоронні статуси 
Із 81 зазначених в таблиці видів, 6 є уразливими, 5 перебувають в близькому до загрозливого стані.

Природоохоронні статуси за оцінками МСОП, позначено так:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Македонія
Фауна Північної Македонії
Списки:Північна Македонія